Стивен Уильямс () — канадский режиссёр кино и телевидения. Уильямс снял несколько современных телепрограмм, включая работу постоянного режиссёра драматического сериала канала ABC «Остаться в живых», где он также работал со-исполнительным продюсером.

Жизнь и карьера 
В 1995 году, Уильямс стал сценаристом и режиссёром фильма «Борьба за жизнь», где главную роль исполнил его брат Питер. В 2004 году, он начал снимать эпизоды сериала канала ABC «Остаться в живых», и позже стал со-исполнительным продюсером.

Уильямс женат на Жослин Сноудон и у них есть дочь. У Стивена также есть два сына-близнеца, Гэбриел и Джастис, от предыдущего брака. Пара теперь живёт в районе Лос-Анджелеса. Его брат, Питер Уильямс, известен по роли Гоа’улда Апофиса в сериале «Звёздные врата: SG-1».

Фильмография

Продюсер

Режиссёр 

 Фильмы
 Борьба за жизнь / Soul Survivor (1995); также сценарист
 Шевалье (2022)

 Телесериалы

Личная жизнь 
Стивен женат на Жослин Сноудон и у пары есть дочь, вдобавок, два сына-близнеца Стивена, Гэбриел и Джастис, от его первого брака. Сейчас пара живёт в округе Лос-Анджелеса. У него есть брат, актёр Питер Уильямс, известный по роли Гоа’улда в сериале «Звёздные врата: SG-1».

Примечания